Melati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Melati (ort i Indonesien), Yogyakarta, 
 Desa Melati, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar